Мета́лл ( — шахта):
 Металл — класс химических элементов.
 Металл — термин в астрофизике.
 Метал(л) — музыкальный жанр, одно из направлений в рок-музыке.
 Металл (футбольный клуб) — украинский футбольный клуб из Харькова.